«What Do You Want from Me(?)» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 "What Do You Want from Me" (2008), álbum de Orfeh.

Canciones
 "What Do You Want from Me" (1987), canción de Pink Floyd.
 "What Do You Want from Me?" (1997), canción de Monaco.
 "What Do You Want from Me?" (2008), canción de Cascada.
 "What Do You Want from Me" (2009), canción de Forever the Sickest Kids.